Írország
Newbridge, település Galway megyében
Newbridge, település Kildare megyében

 Wales
Newbridge, település Walesben